Corynocarpus är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Corynocarpus ingår i familjen Corynocarpaceae. 

Corynocarpus är enda släktet i familjen Corynocarpaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gurkordningen
Corynocarpus